Oklahoma
Oklahoma City
Oklahoma (Pensilvânia)

Desambiguação